HO peut signifier :
 haute occupée, c’est-à-dire l'orbitale moléculaire occupée (par un doublet d'électrons) d'énergie la plus haute,
 Hors-œuvre, une notion utilisée pour établir un avant-métré,
 Échelle HO, une échelle de réduction très utilisée en modélisme ferroviaire (1/87),
 Hospitalisation d'office, une modalité de l'hospitalisation sans consentement en France,
 Honduras, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 Renault HO, un modèle de tracteur agricole,
 H.O., la moto Houzé-Offenstadt,

Ho,  ou  en arménien (), est la  de l'alphabet arménien.

Ho est le symbole de :
 holmium, un élément chimique, selon la liste des éléments chimiques,

Ho peut signifier :
 Ho !, un film franco-italien de Robert Enrico (1968)
 Ho, Ho, Ho, un album de RuPaul (1997 en musique)
 Un nom de famille chinois et coréen, dont certains représentants célèbres sont :
 Alice Becker-Ho (1941-), écrivaine française ;
 Derek Ho (1964-2020), un surfeur américain ;
 Godfrey Ho, réalisateur hongkongais de nombreux films d'arts martiaux de série B, souvent comprenant des ninjas.
 Ho Burr (1992-), un coureur cycliste hongkongais
 Josie Ho, une actrice et chanteuse hongkongaise
 Lily Ho, une actrice
 Paul Ho Hyob, soldat et martyr coréen, saint
 Stanley Ho, entrepreneur milliardaire hongkongais
 Ho Weang Kee, statisticienne malaisienne
 Ho Chung-Tao alias Bruce Li, imitateur de Bruce Lee,
 Ho, une ville du Ghana, ancienne capitale du Togoland britannique.
 Ho, une langue austroasiatique parlée en Inde et au Bangladesh.
HangOuts, une application Google

Voir aussi 
 
 H0